Shepley ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Shepley (* 1979), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ether Shepley (1789–1877), US-amerikanischer Politiker

 Joe Shepley (1930–2016), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Michael Shepley (1907–1961), britischer Schauspieler 

Shepley steht für:

 Shepley (West Yorkshire), Dorf in England
 Shepley (Wisconsin), unincorporated community in Shawano County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Shepley, Rutan and Coolidge, US-amerikanisches Architekturbüro

Siehe auch:

 Shapley